Padden (Bufonidae) zijn een groep kikvorsachtigen
Pad (frame), een gedeelte van een frame bij tweewielers e.d. om het wiel te kunnen bevestigen
een traject om van een vertrekpunt naar een bestemming te gaan:
Pad (weg), een smalle weg
Wandelpad, een route voor wandelaars
Dienstregelingspad voor treinen
Pad (topologie), een term uit de wiskunde
pad (grafentheorie), een verbinding tussen twee punten in een graaf; 
De locatie van een computerbestand, bijv. C:\familie\brief aan oom Frits 20190129.doc
Koffiepad, een filter voor gemalen koffie